April Sykes (née en 1990), joueuse américaine de basket-ball ;
 Bryan Sykes (1947-2020), professeur de génétique humaine à l'université d'Oxford ;
 Charles Sykes, peintre ;
 Dully Sykes, rapper tanzanien ;
 Eric Sykes (né en 1923), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Hugh Sykes Davies (1909 - 1984), poète et critique britannique ;
 Jesse Sykes, chanteur américain ;
 John Sykes (né en 1959), guitariste de hard rock ;
 Keifer Sykes, joueur américain de basket-ball ;
 Mark Sykes (1879-1919), aventurier et conseiller diplomatique britannique ;
 Oliver Sykes, chanteur britannique; 
 Patrick Sykes (né en 1925), joueur anglais de rugby à XV ;
 Peter Sykes, réalisateur australien ;
 Roosevelt Sykes (1906-1983), pianiste et chanteur américain de blues ;
 Sam Sykes (né en 1984), écrivain américain ;
 Wanda Sykes (née en 1964), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 William Henry Sykes (1790-1872), militaire, homme politique et ornithologue britannique.

Diplomatie
Accords Sykes-Picot (1916), accords secrets signés entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste, prévoyant le partage du Moyen-Orient.
Patronyme anglais